3-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Одесі з 22 квітня по 6 травня 1926 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 12 шахістів, які представляли шість міст України, Москву та Балту (тоді  Молдавської АРСР у складі Української РСР, нині Одеської області).

Не взяв участі у турнірі переможець перших двох чемпіонатів України одесит Яків Вільнер.

Перемогу на турнірі, набравши по 8 очок з 11 можливих, розділили колишній одесит Борис Верлінський та представник Дніпропетровська Михайло Марський. Та враховуючи те, що Б.Верлінський грав поза конкурсом, так як представляв Москву, офіційно чемпіоном України став Михайло Марський.

З 66 зіграних на турнірі партій  — 42 закінчилася перемогою однієї зі сторін (63,6%), внічию завершилися 24 партії.

Турнірна таблиця

Посилання 
  Таблиця чемпіонату

Спортивні події 1926
1926 в Україні
Квітень 1926
Травень 1926
Чемпіонати УРСР із шахів